Dobropillja (ukrainisch Добропілля) ist der Name folgender Orte:
 Dobropillja, Stadt, Oblast Donezk, Ukraine 
 Dobropillja (Walky), Dorf, Rajon Walky, Oblast Charkiw, Ukraine 
 Dobropillja (Pokrowsk), Dorf, Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk, Ukraine 
 Dobropillja (Skadowsk), Dorf, Rajon Skadowsk, Oblast Cherson, Ukraine
 Dobropillja (Polohy), Dorf, Rajon Polohy, Oblast Saporischschja, Ukraine
 Dobropillja (Borsna), Dorf, Rajon Borsna, Oblast Tschernihiw, Ukraine